Sergy (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Sergy (Ain) – francuska miejscowość w regionie Rodan-Alpy